Палимовка (Поповка) — село в Бузулукском районе Оренбургской области. Административный центр Палимовского сельсовета.

География 
Находится в 3 км от города Бузулук, на левом берегу реки Самары. Село расположено на берегу озера Поповка. Высота над уровнем моря 60 м.

История 
Основано в 1837 году переселенцами из Курской, Тульской и Воронежской губерний. В Палимовке родились Герой Советского Союза Николай Иванович Колычев и советский военачальник, генерал-майор Беляев, Иван Петрович.

Учреждения социальной сферы 
Муниципальное образовательное учреждение «Палимовская средняя общеобразовательная школа».
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Петушок».
Дом культуры.
Имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района